Franciaország
Sorbey, település Meuse megyében
Sorbey, település Moselle megyében